Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2007/2008 проходили с 22 февраля по 8 марта 2008 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в пятый раз в своей истории, стала команда «Аделаида Лайтнинг», которая со счётом 92:82 обыграла клуб «Сидней Юни Флэймз». «Аделаида» в седьмой раз вышла в большой финал ЖНБЛ, в пяти из них становилась триумфатором турнира, «Сидней» в свою очередь в двенадцатый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Рене Камино, которая в первый раз выиграла этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Канберра — Данденонг — 54-60

Аделаида — Сидней — 71-90

Предварительный финал

Аделаида — Данденонг — 74-64

Большой финал

Составы участников финала

Сидней — Аделаида — 82-92

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2007/2008
Финалы ЖНБЛ